The Fault in Our Stars, een roman van John Green uit 2012, in Nederland uitgebracht als Een weeffout in onze sterren
The Fault in Our Stars (film), de verfilming van de gelijknamige roman uit 2014